Distrito 19 o distrito XIX puede hacer referencia a: 

 el distrito XIX de Budapest, Hungría.
 el distrito 19 de Madrid, España.
 el XIX Distrito de París, Francia.
 el distrito 19 de Valencia, España.